Robert Easton (acteur) (1930-2011) est un acteur américain.
 Robert Easton (chanteur), un chanteur américain
 Robert Easton (1773-1831) était un ministre et un missionnaire presbytérien qui contribua à développer sa congrégation au Canada.